Lavigny (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Jura
Lavigny (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud